Falster är:

Ön Falster i Danmark

Det är också ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

Christian Falster
Joseph Andersen Falster
Mogens Falster

Danska efternamn